Desa Margomulyo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Margomulyo (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta), 
 Desa Margomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,99, long 110,15), 
 Desa Margomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Margomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,19, long 111,98), 
 Desa Margomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,19, long 112,26), 
 Desa Margomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,56, long 111,07), 
 Desa Margomulyo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,71, long 111,11), 

Robotskapade Indonesienförgreningar